Příjmení Huth nosí více významných osobností:

 Michael Huth (* 1969) – německý krasobruslař
 Robert Huth (* 1984) – německý fotbalový obránce a reprezentant
 Walde Huth (1923–2011) – německá fotografka